В состав Винницкой области Украины входят 18 городов.

Примечания 

Винницкая область